Valosera ima više značenja:
 Valosera (Kuneo)
 Valosera (Torino)